Thanias är ett släkte av skalbaggar. Thanias ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Thanias